Иисус Христос — суперзвезда может означать:
 Иисус Христос — суперзвезда — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса.
 Иисус Христос — суперзвезда — фильм режиссёра Нормана Джуисона, снятый в 1973 году, экранизация одноимённого мюзикла.
 Иисус Христос — суперзвезда — телевизионный австралийский фильм 2000 года.
 Jesus Christ Superstar — студийный альбом Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса.

См. также 
 Antichrist Superstar (антихрист суперзвезда) — альбом Мэрилина Мэнсона.